Allan hace referencia a:
 Abreviatura botánica de Harry Howard Barton Allan.
Edgar Allan García, poeta ecuatoriano.
Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.
Ingeniero Allan, ciudad del Gran Buenos Aires, Argentina.
Allan, comuna francesa en Drôme.
Allan, población de Saskatchewan (Canadá).
Allan Brewer Carías, abogado venezolano.
Allan Pearce, futbolista neozelandés.
Allan Cohen, niño inteligente.
Allan Marques Loureiro, futbolista brasileño.
Allan Rodrigues de Souza, futbolista brasileño.
Allan "Whitey" Snyder, maquillador de Hollywood.